Сезон 2013-14 у Суперлізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Швейцарії. Це 117-ий сезон з моменту заснування турніру. Шостий поспіль чемпіонський титул здобув «Базель».

Команди учасники

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1.  Цюрих візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2014—2015 як переможець Кубку Швейцарії з футболу 2013—2014

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Швейцарії на soccerway 

2013-14
Швейцарія
Швейцарія
2013 у швейцарському спорті
2014 у швейцарському спорті